Lawrenceville (Geórgia)
Lawrenceville (Illinois)
Lawrenceville (Nova Jérsei)
Lawrenceville (Ohio)
Lawrenceville (Pensilvânia)
Lawrenceville (Virgínia)

Desambiguações de topônimos